Herod steht für:

 William Herod (1801–1871), ein US-amerikanischer Politiker. 
 Herod (1758–1780), ein englisches Rennpferd und Stempelhengst der modernen Vollblutzucht.